Serena Williams era la detentrice del titolo ed è riuscita a difenderlo superando in finale Carla Suárez Navarro per 6-2, 6-0.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Serena Williams (campionessa)
  Marija Šarapova (secondo turno)
  Simona Halep (semifinale)
  Caroline Wozniacki (quarto turno)
  Ana Ivanović (terzo turno)
  Eugenie Bouchard (secondo turno)
  Agnieszka Radwańska (quarto turno)
  Ekaterina Makarova (quarto turno)
  Andrea Petković (semifinale)
  Lucie Šafářová (secondo turno)
  Sara Errani (quarto turno)
  Carla Suárez Navarro (finale)
  Angelique Kerber (terzo turno)
  Karolína Plíšková (quarti di finale)
  Flavia Pennetta (quarto turno)
  Venus Williams (quarti di finale)

  Madison Keys (secondo turno) 
  Peng Shuai (ritirata per un infortunio alla schiena) 
  Barbora Záhlavová-Strýcová (secondo turno) 
  Jelena Janković (secondo turno) 
  Garbiñe Muguruza (terzo turno) 
  Alizé Cornet (terzo turno) 
  Samantha Stosur (terzo turno) 
  Svetlana Kuznecova (quarto turno) 
  Caroline Garcia (secondo turno) 
  Elina Svitolina (terzo turno) 
  Sabine Lisicki (quarti di finale) 
  Varvara Lepchenko (secondo turno) 
  Zarina Dijas (secondo turno) 
  Camila Giorgi (terzo turno) 
  Irina-Camelia Begu (terzo turno) 
  Casey Dellacqua (secondo turno)

Qualificate 

  Stefanie Vögele (secondo turno)
  Alexandra Dulgheru (primo turno)
  Kateryna Kozlova (primo turno)
  Urszula Radwańska (secondo turno)
  Marina Eraković (primo turno)
  Tatjana Maria (terzo turno)

 
  Alison Van Uytvanck (secondo turno) 
  Tímea Babos (primo turno) 
  Sesil Karatančeva (secondo turno) 
  Irina Falconi (secondo turno) 
  Evgenija Rodina (primo turno) 
  Pauline Parmentier (secondo turno)

Lucky loser 
 Zheng Saisai (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2015
WTA Tour 2015